Fjerdingkar har flere betydninger:

 Fjerdingkar (flademål) – et gammelt dansk jordemål
 Fjerdingkar (rummål) – et gammelt dansk rummål